

Animali 

 Volpe – nome comune di vulpini.

Geografia 
 Isola della volpe – isola della penisola di Kenai, Alaska
 Volpe – località (non frazione) di Ofena in provincia dell'Aquila

Persone 
 Adriana Volpe (1973) – conduttrice televisiva, modella e attrice italiana
 Angiolo Volpe (1838-1894) – pittore italiano
 Francesco Volpe (1986) – calciatore italiano
 Gennaro Volpe (1981) – calciatore italiano
 Giambattista Volpe (1620-1692) – musicista italiano
 Gino Volpe (1943-2020) – cantautore italiano
 Gioacchino Volpe (1876-1971) – storico e politico italiano
 Giovanni Volpe (1906-1984) – editore italiano
 Giuliano Volpe (1958) – archeologo e accademico italiano
 Giulio Volpe (1887-1917) – militare italiano, decorato di medaglia d'oro al valor militare
 Ilenia Volpe (1979) – cantautrice e musicista italiana
 John A. Volpe (1908-1994) – politico statunitense di origine italiana
 Mario Volpe (1894-1968) – attore, regista e sceneggiatore italiano
 Vincenzo Volpe (1919) – ex calciatore italiano
 Vincenzo Volpe (1855-1929) – pittore italiano

Personaggi 
 Volpe – personaggio di Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino
 Comare Volpe – personaggio della Disney
 Fiona Volpe – personaggio di Agente 007 - Thunderball: Operazione tuono

Altro 
 16701 Volpe – asteroide della fascia principale
 Volpe – figura araldica
 Volpe (ALCA) – automobile
 Volpe – pelliccia di volpe utilizzata come capo di abbigliamento
 Volpe – nella nautica, albero inclinato a rinforzo di una struttura, oppure uno strumento per la navigazione utilizzato nel XVIII secolo

Pagine correlate 
 La volpe
 Volpi
 Volpino
 Della Volpe